Minuscule é uma sitcom francesa. No Brasil é exibida pela TV Cultura e foi exibida pela Band durante as madrugadas. Em Portugal, foi exibido pelo Disney Channel e agora é exibido pelo Canal Panda.

Ligações externas 
Site oficial

Telenovelas da França